Джоселин Рэй (; родилась 20 февраля 1991 года в , Великобритания) — британская теннисистка.

Общая информация

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (2)

Победы (1) 

* призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (4)

Поражения (4)

Финалы турниров ITF в парном разряде (30)

Победы (23)

Поражения (7)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Великобритании